The Addiction ist die Bezeichnung für:
 The Addiction (1995), US-amerikanischer Film von Abel Ferrara
 The Addiction (2009), US-amerikanischer Film von Mike Serlin